Greese steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Lübow im Landkreis Nordwestmecklenburg, siehe Lübow – Ortsteil Greese

Greese ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Greese (1894–?), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Manja Greese (* 1955), deutsche Schauspielerin, siehe Manja Göring
 Wolfgang Greese (1926–2001), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Grese
 Gresse (Begriffsklärung)